Villa Hartmann steht für:
 eine Villa in Chemnitz, siehe Villa Hartmann (Chemnitz)
eine Villa in Dresden, siehe Villa Hartmann (Dresden)
 eine Villa in Luxemburg, siehe École de Police
Siehe auch:
 Haus Hartmann